District de Franklin : une des trois divisions administratives des anciens Territoires du Nord-Ouest canadiens avant la création du Nunavut en 1999.
 District de Franklin : municipalité au sud d'Auckland, dans l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Voir aussi